Con il nome di Marco Emilio Lepido sono conosciuti diversi personaggi della storia romana:

Marco Emilio Lepido console del 285 a.C.
Marco Emilio Lepido console del 232 a.C. e del 221 a.C.
Marco Emilio Lepido pretore nel 213 a.C.
Marco Emilio Lepido console del 187 a.C. e del 175 a.C. e censore nel 179 a.C., costruttore della via Emilia.
Marco Emilio Lepido console del 158 a.C.
Marco Emilio Lepido Porcina console del 137 a.C.
Marco Emilio Lepido console del 126 a.C., costruttore della via Aemilia in Hirpinis.
Marco Emilio Lepido console del 78 a.C. fu a capo di una ribellione anti-sillana e fu sconfitto da Gneo Pompeo.
Marco Emilio Lepido, figlio del console del 78 a.C., console nel 46 e nel 42 a.C., fece parte del Secondo triumvirato con Ottaviano e Marco Antonio.
Marco Emilio Lepido console nel 6 d.C.
Marco Emilio Lepido, figlio del triumviro e congiurato contro Augusto
Marco Emilio Lepido marito di Giulia Drusilla, sorella dell'imperatore Caligola